L'Académie navale d'Annapolis est organisée comme un collège civil. Le surintendant de l'Académie, un amiral de la Marine, est l'équivalent d'un président d'université. Il supervise l'ensemble des fonctions de l'école. 
Voici la liste des 61 surintendants de l'Académie navale des États-Unis :

Voir aussi

Articles connexes 
 Amiral quatre étoiles de l'United States Navy
 Académie navale d'Annapolis

Références 

 Liste des superintendents sur le site de l'Académie navale d'Annapolis

Académie navale d'Annapolis
Superintendents de l'Académie navale d'Annapolis